Jungingen steht für:

Orte:
 Jungingen, Gemeinde südöstlich von Hechingen im baden-württembergischen Zollernalbkreis
 Jungingen (Ulm), Stadtteil von Ulm
 Jungingen (Ostpr.), bis 1938 Sawadden, Dorf im Kreis Osterode, Ostpreußen, seit 1945: Zawady (Olsztynek) im Powiat Olsztyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen

Personen:
 Konrad von Jungingen (1355/1360–1407), Hochmeister des Deutschen Ordens
 Ulrich von Jungingen (um 1360–1410), Hochmeister des Deutschen Ordens